«Депортиво» (Sport Vereniging Deportivo Nacional) — футбольный клуб из Норда, выступающий в первом дивизионе чемпионата Арубы по футболу. Клуб почти полностью укомплектован из легионеров.

История 
Клуб основан в 1970 году в городке  (ныне — район Норда). Он известен как «Плохие парни» из-за того, что зачастую матчи команды сопровождались драками на фанатских трибунах. Клуб шесть раз выигрывал чемпионат Арубы по футболу и дважды становился серебряным призёром в Кубке.

На международную арену впервые попал в 2007 году в чемпионате Карибского союза, где в первом матче свёл поединок с «Барбером» в результативную ничью один один (гол с пенальти и автогол в ворота антильской команды) и во втором матче разгромно уступил тринидадскому «Сан-Хуан Джаблоти» со счётом 5:1.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Тренерский состав 
  Дрейер Брачо — тренер
  Джон Вилла — ассистент тренера

Достижения 
 «Чемпионат Арубы»
 Обладатель Титула: 2000, 2001, 2003, 2007, 2017, 2021 (6):

 «Кубок Арубы»
 2006, 2008 ()

 «Кубок ACB»
 Чемпион: 2019 (1)

 «Клубный чемпионат Карибского футбольного союза»
 2007 — первый раунд

 «Карибский Клуб Щита»
 2018 — четвёртое место
 2022 — Первый тур

Примечания 

Футбольные клубы Арубы